PDS5A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 337 амінокислот, а молекулярна маса — 150 830.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки